

Matemática
Crivo de Atkin
Crivo de Brun
Crivo de Eratóstenes
Crivo de Legendre
Crivo de Selberg
Crivo de Sundaram

 Teoria dos crivos

Desambiguações de matemática